Кубок Чехии по футболу 2019/20 () — стал 27-м розыгрышем Кубка Чехии по футболу. В розыгрыше трофея принимали участие 156 команд, победитель получил право играть в групповом раунде Лиги Европы 2020/21.

Участники

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com   
 Статистика кубка на сайте vysledky.cz 

Спорт в Чехии в 2019 году
Спорт в Чехии в 2020 году
Чехия
2019/2020
Чехия 2